

Кшивожека — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Кшивожека — село в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства

 Кшивожека — річка в Мисленицькому повіті Малопольского воєводства